Лиза Чемберс (, родилась 24 августа 1986 года) — ирландский политик, депутат Палаты представителей Ирландии в 2016—2020 годах от избирательного округа Мейо, сенатор Ирландии и заместитель лидера Сената Ирландии с 2020 года, член партии «Фианна Файл».

Ранние годы 
Родилась в Каслбаре, по образованию юрист, работала у себя в городе. Квалификацию юриста получила в Кингс-Иннс, имеет степень бакалавра по коммерции и праву Ирландского национального университета в Голуэе и магистра в коммерческим праве Университетского колледжа Дублина. В 2011 году участвовала в парламентских выборах, баллотируясь от округа Мейо, но не добилась успеха. В 2014 году по итогам  была избрана в .

На протяжении 13 лет Чемберс служила в , начиная ещё со времён средней школы. Звание офицера она получила в ноябре 2012 года в расположении , став вторым лейтенантом 1-го бронекавалерийского эскадрона (база Курраг) . Позже перешла в роту D (Каслбар) 6-го пехотного батальона. Уволилась из вооружённых рядов после избрания в парламент Ирландии.

Политическая карьера

Палата представителей 
По итогам парламентских выборов 2016 года Лиза Чемберс была избрана в Палату представителей Ирландии от избирательного округа Мейо и от партии «Фианна Файл». 18 мая 2016 года она была назначена спикером  как одна из представителей «» (группы лидеров) : она сменила на этом посту , назначенного  («Кен Кормле») . Покинула Палату депутатов по итогам выборов 2020 года.

Сенат 
На  Чемберс была избрана в Сенат Ирландии, войдя в состав , а также став спикером «Фианна Файл» по вопросам иностранных дел и сотрудничества с Европой. Является председателем Специально избранного комитета Сената по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза.

Скандалы 
За время работы в парламенте Чемберс отметилась несколькими резонансными высказываниями.
 14 июля 2017 года Чемберс произнесла эмоциональную речь по поводу смерти рядового Вооружённых сил Ирландии 21-летнего Бена Гарретта (), который был её земляком и близким другом её семьи: по словам Чемберс, смерть Бена шокировала не только его родителей, но и её собственную семью. При этом в своей речи Чемберс заявила, что Гарретт якобы покончил с собой. 18 октября, снова выступая в парламенте, Чемберс объяснилась перед депутатами, пояснив, что сделала грубую ошибку в своей речи: на самом деле смерть Гарретта была несчастным случаем (он утонул).
 29 ноября 2018 года во время обсуждения законопроекта о возможности прерывания беременности Чемберс заявила буквально следующее: «Сожаления по поводу сделанных абортов являются выдумкой и не существуют в природе» (). Спустя некоторое время она извинилась за высказывание и объяснила, что её комментарий вырвали из контекста.
 17 октября 2019 года Чемберс обвинили в том, что во время голосования по одному из законопроектов в сфере лесного хозяйства она проголосовала за себя и за коллегу по партии . В декабре того же года газета  представила датируемый 17 января 2019 года монтаж, который намекал на то, что в течение 50 минут Чемберс сидела на месте депутата , проголосовав семь раз. Несмотря на то, что на монтаже этого не было видно, были также зафиксированы голоса и с места Чемберс. По её словам, она только в момент голосования заметила, что сидит не на своём месте, но заявила, что по некоторым законопроектам обязательно переголосовала бы, имей такую возможность.
 В январе 2020 года выяснилось, что за время своего пребывания на территории Евросоюза Чемберс вынуждена была платить по 25 евро ежедневно за роуминг при том, что подобную плату в Евросоюзе отменили два года тому назад. За время путешествия у Чемберс накопилось итого 525 евро к оплате телефонных звонков. В феврале того же года Чемберс добилась повышения своих максимальных расходов на 1350 евро (итого 32035 евро ежегодно), поскольку добиралась до парламента из Каслбара по маршруту протяжённостью 273 км (при том, что кратчайший маршрут по дороге составляет 238 км). Спустя несколько месяцев выяснилось, что Чемберс выделялись средства в размере 6626 евро на содержание за апрель и май, хотя деятельность Сената была приостановлена в связи с пандемией COVID-19.

Личная жизнь 
Есть брат и сестра. Проживает в Фоксфилде (Каслбар). Вопреки слухам, Лиза Чемберс не состоит в родстве с членами партии «Фианна Файл»  или .

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты Палаты представителей Ирландии
Сенаторы Ирландии
Выпускники Ирландского национального университета в Голуэе
Женщины-политики Ирландии
Выпускники Университетского колледжа Дублина
Члены партии Фианна Файл
Юристы Ирландии